Атаманский — исчезнувший хутор в Зимовниковском районе Ростовской области. Хутор располагался на правом берегу реки Малая Куберле, ориентировочно в 22 км к северо-западу от посёлка Зимовники.

История 
Дата основания не установлена. Хутор относился к юрту калмыцкой станицы Ново-Алексеевской Сальского округа Области Войска Донского. Согласно Алфавитному списку населённых мест Области войска Донского 1915 года в хуторе проживало 539 мужчин и 492 женщины, в хуторе имелись хуторское правление, приходское училище

В результате Гражданской войны и переселения калмыков на территории образованной в 1920 году Калмыцкой автономной области население хутора резко сократилось. Согласно первой Всесоюзной переписи населения 1926 года население хутора Атаманский составило 253 человека, все калмыки. Хутор относился к Кутейниковскому сельсовету Пролетарского района Сальского округа Северо-Кавказского края.

В 1929 году хутор был включён в состав Калмыцкого района Сальского округа (округ ликвидирован в 1930 году) Северо-Кавказского края (с 1934 года — Азово-Черноморского края, с 1937 года — Ростовской области). В марте 1944 года калмыцкое население было депортировано, Калмыцкий район был упразднён, хутор передан в состав Зимовниковского района Ростовской области.

Дата упразднения не установлена.

Население 
Динамика численности населения

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Ростовской области
Места поселения донских калмыков